Ктесий — Ктесий Книдский, греческий историк
Ктесий — отец Эвмея из «Одиссеи»